Маргаритка лесная () — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетние волосистые травянистые растения. Корневище короткое; корни в многочисленных мочках, шнуровидные, 1—2 мм в диаметре. Стебли безлистные, стрелковидные, 5—30 см высотой. Листья очерёдные, собраны в прикорневую розетку; листовые пластинки продолговатые или продолговато-лопатчатые, сверху закруглённые или тупые, постепенно суживающиеся в более короткий (всегда короче пластинки) черешок, край листа зубчатый или пильчатый.

Корзинки одиночные, обычно в числе 2—3, 10—30 мм в диаметре. Обёртки 6,5—8 мм длиной; листочки обёртки продолговато-эллиптические, черновато-зелёные, наружные заметно длиннее внутренних. Все цветки (трубчатые и язычковые) в основании с волосками; окраска язычков варьирует от слабо розовой до малиновой, интенсивность окраски усиливается к краю цветка, реже язычки белые. Семянки обратнояйцевидные, светлые, сильно опушённые, с утолщённым ободком по краю.

Охрана 
Вид внесён в Красную книгу Республики Крым (охраняется в Ялтинском горно-лесном заповеднике и в заповеднике «Мыс Мартьян»), где обитает в арчовниках.

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Маргаритка
Флора Европы
Флора Западной Азии
Флора Северной Африки